Варга-Катарылькы (устар. Воргэ-Катарыль-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Приток Катарылькы. Длина реки составляет 18 км.

Система водного объекта: Катарыль-Кы → Варга-Сылькы → Таз → Карское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300069671.

Примечания 

Притоки Катарылькы
Реки Красноселькупского района